Miejscowości w USA:
 Dimock – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson
Gminy w USA:
 Dimock (ang. Dimock Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna